Sokoura (Mali)
 Sokoura (Burkina Faso)